Ториль-и-Масегосо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Альбаррасин. Занимает площадь 34.19 км². Население — 34 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Теруэля